SOIC kan avse:
 Svenska Ostindiska Companiet – ett svenskt handelskompani bildat 1731 som från Göteborg handlade med Östasien
 Small-outline integrated circuit – kapsel för elektroniska chips